Карлскруна:
 Карлскруна — город в Швеции.
 «Карлскруна» — шведский клуб по хоккею с шайбой из Карлскруны.
  — шведский футбольный клуб из Карлскруны.